El Rosario è un toponimo molto diffuso nei paesi di lingua spagnola.

Colombia
 El Rosario – comune del dipartimento di Nariño

El Salvador
 El Rosario – comune del dipartimento di Cuscatlán
 El Rosario – comune del dipartimento di La Paz
 El Rosario – comune del dipartimento di Morazán

Honduras
 El Rosario – comune nel dipartimento di Comayagua
 El Rosario – comune nel dipartimento di Olancho

Messico
 El Rosario – municipalità dello stato di Sinaloa
 El Rosario – città dello stato della Bassa California

Nicaragua
 El Rosario – comune del dipartimento di Carazo

Perù
 El Rosario – comune del distretto di Curicaca

Spagna
 El Rosario (Spagna) – comune spagnolo situato nella Provincia di Santa Cruz de Tenerife nella comunità autonoma delle Canarie